Rubroscirus är ett släkte av spindeldjur. Rubroscirus ingår i familjen Cunaxidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Rubroscirus